T54 steht für:
 Allison T54, ein amerikanisches Flugzeugtriebwerk der Allison Engine Company
 Bugatti Type 54, einen Rennwagen aus dem Jahr 1931
 T54 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 Tatra 54, einen Mittelklassewagen des tschechischen Unternehmens Tatra aus der Zwischenkriegszeit

T-54 steht für:
 T-54, einen sowjetischen Panzer
 T-54W, einen Kettentraktor aus dem ehemals sowjetischen Kischinjowski Traktorny Sawod

T54